Бурбе́ло — українське прізвище.

Персоналії 
 Бурбело Броніслав Іванович (1905–1995) — український філолог-романіст.
 Бурбело Валентина Броніславівна (1951) — українська мовознавиця, педагог, фахівчиня зі стилістики французької мови.
 Бурбело Олександра Сергіївна (1998–2013) — українська письменниця.

Див. також 
 Бурбела

Українські прізвища